Söräng kan avse:

Söräng, Södertälje kommun – en småort på Mörkö, söder om Södertälje i Södertälje kommun 
Söräng, Bollnäs kommun – en ort i Bollnäs kommun, se vidare:  
Söräng, Forsa socken – en by i Forsa socken, Hälsingland